Ostbach heißen:
 Ostbach (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol 
 Ostbach, Dorf in Kurland, Kreis Sackenhausen im Bezirk Pāvilosta

Gewässer:
 Ostbach (Emscher) in Bochum und Herne, ein Nebengewässer der Emscher
 Ostbach (Else) im Ravensberger Hügelland, ein Nebengewässer der Else
 Ostbach (Leutascher Ache), in Tirol bei Leutasch
 Ostbach (Möhne) im Kreis Soest, ein Nebengewässer der Möhne
 Ostbach (Tiwecke) in Erwitte, ein Nebengewässer der Tiwecke im Flusssystem der Lippe